Erni steht für:

 Erni, weiblicher Vorname
 ERNI Electronics, deutscher Elektronikhersteller

Erni ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Erni (1743–1785), österreichische Vagantin, in Liechtenstein hingerichtet
 Hans Erni (1909–2015), Schweizer Maler, Grafiker und Bildhauer

 Lorenz Erni (* 1950), Schweizer Rechtsanwalt
 Max Erni (1901–1955), Schweizer Maler und Grafiker
 Michael Erni (* 1956), Schweizer Gitarrist und Komponist
 Nadia Erni (* 1977), Schweizer Beachvolleyballspielerin
 Samuel Erni (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Simone Erni (* 1946), Schweizer Kunstmalerin
 Werner Erni (* 1964), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Ernie
 Erny
 Aerni